David Weill, atleta estadounidense
 Kurt Weill, fue un compositor alemán
 Raymond Weill,  egiptólogo francés

Véase también 

 Weil